Moreau kan som auktorsförkortning betyda:

 Corrie S. Moreau
 Émile Moreau
 Fernand Moreau
 Pierre-Arthur Moreau
 Reginald Ernest Moreau

Robotskapade auktorsförkortningar